Tilapa kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Tilapa (kommun), Puebla, 
 Tilapa, Guerrero, Malinaltepec, 
 Tilapa, San Luis Potosí, Tamazunchale, 

Robotskapade Mexikoförgreningar